Hufenitz bezeichnet: 
 Hufenitz, Flüsschen in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe unter der Schreibweise: Hufnitz
 Hufenitz (Wüstung),  Wüstung im Gebiet der Woiwodschaft Westpommern in Polen